Провінція Алава у Країні Басків на півночі Іспанії адміністративно поділяється на сім квадрилій (ісп. cuadrillas або comarcas баск. koadrilak, eskualdeak або taldeak), які, у свою чергу, складаються з 51 муніципалітету:

Примітки